Наталья Романовна Пяташова (10 августа 1929 — 11 мая 1970) — передовик советского сельского хозяйства, птичница колхоза «Родина» Алексеевского района Белгородской области, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась в 1929 году в хуторе Гезово, Ныне Алексеевского района Белгородской области в русской крестьянской семье.

В 1945 году в возрасте шестнадцати лет трудоустроилась разнорабочей в садово-полеводческую бригаду. В 1948 году перешла работать птичницей колхоза «Родина» Алексеевского района Белгородской области. В 1957 году достигла самых высоких показателей в производственной деятельности среди всех птичниц Белгородской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1958 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели в птицеводстве Наталье Романовне Пяташовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала работать на ферме. Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва, а также была депутатом сельского совета.

Жила в селе Гезово. Умерла 11 мая 1970 года. Похоронена на сельском кладбище.

Награды
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (11.03.1958)
 орден Ленина (11.03.1958)   
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Птицеводы
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты сельских советов СССР